BRST steht für:
 Brasília Summer Time, eine Zeitzone, siehe UTC-2
 die BRST-Symmetrie (Becchi-Rouet-Stora-Tyutin-Symmetrie) in der Quantenfeldtheorie
 Bahnhof Berlin Rathaus Steglitz (DS100-Code)

Abkürzung